Hasköy (district), een Turks district in de provincie Muş
 Hasköy (stad), de hoofdplaats van het Turkse district Hasköy